Giuseppe Olivi désigne :

 Giuseppe Olivi (1769-1795), naturaliste italien.
 Giuseppe Olivi (1846-1852), politicien italien